Х чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Мюнхене (ФРГ) с 17 по 20 октября 1981 года. В индивидуальной программе гимнастки выступали со скакалкой, обручем, булавами и лентой, а также в многоборье. Состязания в групповом первенстве проходили с тремя мячами и тремя лентами.

Участвовали спортсменки из следующих стран: Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Великобритания, Венгрия, ГДР, Дания, Израиль, Испания, Италия, Канада, КНР, Куба, Мексика, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, США, СССР, СФРЮ, Швеция, Швейцария, ЧССР, Франция, ФРГ, Япония.

Спортсменки, выступавшие в индивидуальном многоборье

Команды стран, участвовавшие в групповых упражнениях

Результаты

Таблица медалей

Финал

Индивидуальное многоборье

Скакалка

Обруч

Булавы

Лента

Групповые упражнения: 3 мяча+3 ленты

Предварительные соревнования

Финал

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики
 RSG.net

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Чемпионаты мира в ФРГ
Октябрь 1981 года
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Международные соревнования по гимнастике в Германии